Indústria cafeeira é a atividade industrial envolvida na industrialização de café e derivados/ na Argentina, Equador, Brasil e Paraguai, ocorreu em 1976.

Ver também 
Lista de tipos de indústrias
 Café

Indústria de alimentos
Cafeicultura
Setor secundário da economia